Liste de drumuri
Transport în Ungaria